Beatrice Borromeo Arese Taverna, née le  à San Candido, Haut-Adige, en Italie connue comme Beatrice Borromeo est un membre de l'illustre famille Borromée ainsi que de la famille princière monégasque à la suite de son mariage avec Pierre Casiraghi, le plus jeune fils de la princesse Caroline de Monaco, le . Elle et est connue dans les médias italiens comme journaliste, présentatrice de télévision et mannequin.

Biographie

Famille 
Elle est la fille de Carlo Ferdinando Borromeo, comte d'Arona (né en 1935), lui-même fils de Vitaliano Borromeo-Arese,  d'Angera, et de sa compagne de longue date, la comtesse Donna Paola Marzotto (née en 1955).

Elle a un frère aîné, Carlo Ludovico Borromeo Arese Taverna, qui a épousé Marta Ferri, couturière italienne, le  sur l'île de Pantelleria.

Beatrice a trois demi-sœurs plus âgées du premier mariage de son père avec le modèle allemand, Marion Sybil Zota :
 Isabella, (née Isabella Borromeo Arese Taverna le 3 février 1975) épouse du comte Ugo Brachetti-Peretti ;
 Lavinia, (née Lavinia Ida Borromeo Arese Taverna le 10 mars 1977) qui a épousé John Elkann ;
 Matilde, (née Matilde Borromeo Arese Taverna le 8 août 1983) qui a épousé le prince Antonius von und zu Fürstenberg.

Sa grand-mère maternelle était Marta Marzotto, ex-épouse du comte Umberto Marzotto. Son oncle, le comte Matteo Marzotto était l'ancien président et directeur de la maison de couture Valentino au moment celle-ci appartenait au Groupe Marzotto.

Mariage 
En couple avec Pierre Casiraghi, le plus jeune fils de la princesse Caroline de Monaco depuis 2008; le couple s'est marié civilement le  à Monaco et religieusement le  août 2015, sur Isola Bella, l'une des îles Borromées,  dans le Piémont, sur les rives du lac Majeur. Le , elle donne naissance à un garçon nommé Stefano. Le , elle donne naissance à un deuxième garçon nommé Francesco.

Ancêtres et patrimoine 
Du côté de son père, en tant que membre de la famille Borromeo, elle est liée à Charles Borromée (1538-1584), qui devint un cardinal de l'Église catholique romaine, archevêque de Milan, et a été canonisé comme saint.

La famille détient actuellement la majorité des îles Borromées du Lac Majeur, comme de nombreuses autres propriétés immobilières du côté de la Lombardie et du Piémont, ainsi que dans la ville de Milan.

Ascendance

Titulature 
Bien qu'issue d'une grande famille noble, Beatrice Borromeo n'a aucun titre de noblesse car ses parents ne sont pas mariés. Elle est donc considérée comme un enfant illégitime.

Armes

Études et carrière

Études 
Elle est diplômée en droit de l'Université Bocconi de Milan en 2010. Elle est également diplômée d'un Master de journalisme de l'Université de Columbia (mai 2012).

Carrière 
Beatrice Borromeo contribue à Newsweek et au Daily Beast. En outre, depuis le début du journal en 2009, elle a travaillé comme journaliste à temps plein pour Il Fatto Quotidiano. Elle est apparue sur de nombreuses émissions de télévision en Italie, en commençant par Anno zéro sur Rai 2, où elle a travaillé pendant deux années, de 2006 à 2008. Chaque semaine, elle a interviewé une moyenne de trois invités sur le développement politique et les problèmes sociaux.

En 2009, elle a présenté une émission hebdomadaire sur la chaine Radio 105. Elle a interviewé Roberto Saviano, l'auteur du célèbre Gomorrhe. Elle a également interrogé l'auteur américain de LA Confidential, James Ellroy, ainsi que l'ancienne candidate pour la présidence de la Colombie, Ingrid Betancourt, chacun des deux pour Il Fatto Quotidiano.

Pour le même journal, elle a également interviewé Marcello Dell'Utri, sénateur italien et cofondateur de Forza Italia. Dans l'interview, Dell'Utri a admis être entré en politique pour obtenir l'immunité pour échapper à son arrestation. Dell'Utri est actuellement en procès pour appartenance à la Mafia. Elle travaille sur Mamma Mafia, un documentaire sur les femmes de la mafia: son article a été publié le Newsweek, le 31 janvier 2013.

Beatrice Borromeo a collaboré avec Marco Travaglio et Vauro Senesi sur le livre Italia Annozero et elle a écrit la préface pour Delitto senza la castigo : La Vera Storia di Vittorio Emanuele di Savoia de Birgit Hamer.

Publications 
 Vauro Senesi, Travaglio Marco, Borromeo Beatrice, Italia Anno Zero, Chiarelettere, 2009, .
 la préface pour Birgit Hamer, Delitto senza castigo: La Vera Storia di Vittorio Emanuele di Savoia. (Aliberti, 2011).

Notes et références

Articles connexes 
 Famille Borromeo
 Federico Borromeo
 Îles Borromées
 Anneaux Borromées
 Famille princière de Monaco

Liens externes 

 

Maison Grimaldi
Famille princière de Monaco
Personnalité féminine monégasque
Personnalité politique monégasque du XXIe siècle
Histoire de Monaco
Naissance en août 1985
Naissance à San Candido
Étudiant de l'université Bocconi de Milan